

Geografia
 La Brosse-Montceaux – comune francese nel dipartimento di Senna e Marna, regione dell'Île-de-France

Persone
 Claudina di Brosse (1450-1513) – nobildonna francese, divenuta duchessa di Savoia
 Dirk Brossé (1960) – compositore e direttore d'orchestra belga
 Giovanni II di Brosse, in francese Jean II de Brosse (1423 circa–1482) – nobile francese
 Guy de La Brosse (...–1641) – botanico e medico francese
 Jacques Brosse (1922-2008) – psicoanalista, scrittore, giornalista radiofonico francese
 Jean de Brosse, signore di Boussac, Sainte-Sévère-sur-Indre ed Huriel (1375-1433) – militare francese e maresciallo di Francia
 Jean-Patrice Brosse (1950-2021) – clavicembalista e organista francese
 Pierre de la Brosse o Pierre de la Broce (1230-1278) – Lord Ciambellano nella prima parte del regno di Filippo III l'Ardito
 Salomon de Brosse (1571-1626) – architetto francese
 Stéphane Brosse (1972-2012) – scialpinista francese